Didier Ovono (Port-Gentil, 23 januari 1983) is een Gabonees voetballer die als doelman tussen 2013 en 2017 uitkwam voor KV Oostende. Ovono zit sinds de zomer van 2019 zonder club sinds zijn passage bij Paris FC.

Carrière
Ovono begon zijn carrière in eigen land. In 2005 verhuisde hij naar Alianza FC (El Salvador), waar hij 36 wedstrijden speelde. Een jaar later verkaste hij naar Paços de Ferreira, waar hij, door administratieve problemen, niet aan voetballen toe kwam. In 2007 ging hij voor twee seizoenen  bij Dinamo Tbilisi spelen. Hij kwam 55 keer in actie. Tussen 2009 en 2012 keepte Ovono bij Le Mans FC, waar hij 86 wedstrijden in de basiself stond. Na een tussenstop bij FC Sochaux, belandde hij in het najaar van 2013 bij KV Oostende, waar hij al snel de onbetwiste titularis werd. Supporters van KV Oostende richtten een officiële fanclub voor hem op, en vernoemden zelfs een cocktail naar hem. Na de komst van Silvio Proto en William Dutoit in 2016 raakte hij echter buiten beeld bij de kustclub, waarop hij in 2017 transfervrij overstapte naar de Franse tweedeklasser Paris FC.

Ovono speelde sinds zijn debuut in 2003 meer dan honderd interlands in het Gabonees voetbalelftal. Hij nam deel aan de Afrika Cup in 2010, 2012, 2015 en 2017.

Statistieken

Gabonees voetballer